21-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин проходил с 12 по 19 сентября 2021 года в двух городах Японии (Тиба и Фунабаси) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Ирана.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Гонконг, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Южная Корея, Япония.

Система квалификации 
Одно место гарантировала себе команда страны-организатора (Япония), 9 путёвок распределены по итогам предыдущего чемпионата (Иран, Австралия, Южная Корея, Тайвань, Китай, Пакистан, Индия, Катар, Казахстан) и ещё 5 мест предоставлены представителям (из числа ещё не квалифицировавшихся) пяти зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола (Гонконг — от восточноазиатской, Таиланд — от ассоциации Юго-Восточной Азии, Бахрейн — от западноазиатской). В центральноазиатской ассоциации был проведён квалификационный матч. От ассоциации Океании заявка не поступила. Два вакантных места предоставлены Саудовской Аравии и Кувейту.

Центральноазиатская зональная квалификация 
14 июля 2021.  Коломбо.
 Шри-Ланка — Узбекистан 3:0 (25:23, 25:13, 25:22). 

Шри-Ланка квалифицировалась на чемпионат Азии, но в августе отказалась от участия поскольку все её игроки и персонал сдали положительные тесты на COVID-19. Для участия в чемпионате от центральноазиатской зональной ассоциации был заявлен Узбекистан.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе были разбиты на 4 группы, в которых команды играли в один круг. Первичным критерием при распределении мест являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие из групп второго этапа вышли в полуфинал плей-офф и определили призёров чемпионата. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 
Тиба

 12 сентября: Бахрейн — Индия 3:0 (27:25, 25:21, 25:21); Япония — Катар 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).
 13 сентября: Катар — Индия 3:0 (25:22, 25:14, 25:20); Япония — Бахрейн 3:1 (23:25, 25:17, 25:23, 25:16).
 14 сентября: Катар — Бахрейн 3:0 (25:19, 25:20, 26:24); Япония — Индия 3:0 (25:15, 25:15, 25:18).

Группа В 
Тиба

 12 сентября: Пакистан — Таиланд 3:2 (22:25, 25:23, 21:25, 25:23, 15:12); Иран — Гонконг 3:0 (25:12, 25:18, 25:19).
 13 сентября: Пакистан — Гонконг 3:1 (25:16, 24:26, 25:11, 25:12); Иран — Таиланд 3:0 (25:17, 25:12, 25:18).
 14 сентября: Иран — Пакистан 3:0 (25:20, 25:19, 25:15); Таиланд — Гонконг 3:1 (25:22, 17:25, 29:27, 25:18).

Группа С 
Фунабаси

 12 сентября: Китай — Кувейт 3:0 (25:12, 25:16, 25:18); Австралия — Узбекистан 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).
 13 сентября: Китай — Узбекистан 3:0 (25:14, 25:18, 25:16); Австралия — Кувейт 3:0 (25:21, 25:14, 25:9).
 14 сентября: Кувейт — Узбекистан 3:1 (29:27, 16:25, 25:21, 25:21); Австралия — Китай 3:2 (25:27, 20:25, 25:21, 28:26,15:12).

Группа D 
Фунабаси

 12 сентября: Тайвань — Казахстан 3:0 (25:20, 25:22, 25:19); Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).
 13 сентября: Тайвань — Саудовская Аравия 3:0 (25:15, 25:16, 25:17); Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:21, 25:17, 25:16).
 14 сентября: Саудовская Аравия — Казахстан 3:0 (25:23, 25:21, 25:23); Тайвань — Южная Корея 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
Тиба (А1, С1, А2, С2)

Группа А 

 16 сентября: Катар — Австралия 3:0 (25:20, 25:20, 25:21); Китай — Япония 3:1 (25:19, 27:29, 25:21, 25:19).
 17 сентября: Китай — Катар 3:2 (28:26, 21:25, 26:28, 25:19, 15:10); Япония — Австралия 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Группа F 
Тиба (В1, D1, В2, D2)

 16 сентября: Тайвань — Пакистан 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:22); Иран — Южная Корея 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).
 17 сентября: Пакистан — Южная Корея 3:0 (25:23, 25:22, 25:14); Иран — Тайвань 3:0 (25:10, 25:23, 25:11).

Второй этап (за 9—16 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
Фунабаси (А3, С3, А4, С4)

 16 сентября: Индия — Кувейт 3:0 (25:20, 25:20, 25:20); Бахрейн — Узбекистан 3:0 (25:19, 27:25, 25:19).
 17 сентября: Индия — Узбекистан 3:0 (25:19, 25:13, 25:22); Бахрейн — Кувейт 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).

Группа H 
Фунабаси (В3, D3, В4, D4)

 16 сентября: Казахстан — Таиланд 3:1 (18:25, 25:23, 25:19, 25:22); Саудовская Аравия — Гонконг 3:0 (25:15, 25:17, 25:23).
 17 сентября: Казахстан — Гонконг 3:0 (25:18, 25:15, 25:17); Саудовская Аравия — Таиланд 3:1 (25:20, 20:25, 25:19, 25:22).

Плей-офф за 13—16 места 
Фунабаси

Полуфинал 
18 сентября
 Узбекистан — Таиланд 3:2 (28:26, 23:25, 25:19, 22:25, 20:18).
 Гонконг — Кувейт 3:2 (25:18, 22:25, 25:21, 20:25, 16:14).

Матч за 15-е место 
19 сентября
 Таиланд — Кувейт 3:1 (25:16, 21:25, 25:23, 25:20).

Матч за 13-е место 
19 сентября
 Узбекистан — Гонконг 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).

Плей-офф за 9—12 места 
Фунабаси

Полуфинал 
18 сентября
 Бахрейн — Казахстан 3:1 (16:25, 25:23, 28:26, 25:22).
 Индия — Саудовская Аравия 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).

Матч за 11-е место 
19 сентября
 Казахстан — Саудовская Аравия 3:0 (25:16, 25:20, 25:23).

Матч за 9-е место 
19 сентября
 Индия — Бахрейн 3:2 (25:16, 25:23, 20:25, 23:25, 16:14).

Плей-офф за 5—8 места 
Тиба

Полуфинал 
18 сентября
 Катар — Южная Корея 3:0 (25:16, 32:30, 25:22).
 Австралия — Пакистан 3:0 (25:16, 26:24, 25:23).

Матч за 7-е место 
19 сентября
 Пакистан — Южная Корея 3:0 (25:23, 25:15, 28:26).

Матч за 5-е место 
19 сентября
 Катар — Австралия 3:0 (25:21, 25:11, 25:23).

Плей-офф за 1—4 места 
Тиба

Полуфинал 
18 сентября
 Иран — Китай 3:1 (25:22, 17:25, 25:22, 25:17).
 Япония — Тайвань 3:1 (25:16, 22:25, 25:21, 25:20).

Матч за 3-е место 
19 сентября
 Китай — Тайвань 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).

Финал 
19 сентября
 Иран — Япония 3:0 (27:25, 25:22, 31:29).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Иран: Махди Джелве Газиани, Милад Эбадипур-Гарахасанлу, Реза Абедини, Амир Хосейн Тухте, Алиасгар Моджарад, Эсмаэл Мосафер, Мохаммадреза Хазратпур-Талатаппе, Мейсам Салехи, Сабер Каземи, Амирхосейн Эсфандиар, Али Рамезани, Джавад Карими-Сухелмаеи, Эмин Эсмаэлнеджад, Аболфази Голипур. Тренер — Бехруз Атаеи.

  Япония: Таиси Онодэра, Наонобу Фудзии, Иссэи Отакэ, Тацунори Оцука, Акихиро Ямагути, Кэнта Таканаси, Таити Фукуяма, Ран Такахаси, Масаки Оя, Юки Исикава, Хаку Ли, Томохиро Огава, Кэнто Мияура, Томохиро Ямамото, . Тренер — Юити Накагаити.

  Китай: Цзян Чуань, Чжан Бинлун, Ян Имин, Юй Юаньтай, Юй Яочэнь, Ян Тяньюань, Ли Юнчжэнь, Лю Мэн, Цзян Чжэнъян, Пэн Шикунь, Чжан Гуаньхуа, Юань Данъи, Мао Жуаньтун, Чжан Цзинъинь. Тренер — У Шэн.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Сабер Каземи
 Лучшие нападающие-доигровщики
  Милад Эбадипур-Гарахасанлу
  Юки Исикава
 Лучшие центральные блокирующие
  Алиасгар Моджарад
  Ли Юнчжэнь

 Лучший связующий
  Джавад Карими-Сухелмаеи
 Лучший диагональный нападающий
  Кэнто Мияура
 Лучший либеро
  Мохаммадреза Хазратпур-Талатаппе

Примечания

Ссылки и источники 
 21-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2021 год в волейболе